Жо́рже Мануэ́л Алме́йда Го́меш де Андра́де (; род. 9 апреля 1978) — португальский футболист, защитник. Вице-чемпион Европы 2004.

Клубная карьера 
Дебют Жорже состоялся в клубе «Эштрела» своего родного города Амадора в 1997 году. Первый сезон Андраде стал самым успешным сезоном в истории клуба поскольку они заняли 7-е место в Первом Дивизионе. Он немедленно заинтересовал ведущие клубы, и в 2000 году перешёл в «Порту».

После Кубка мира 2002 года, Андраде перешёл из «Порту» в испанский «Депортиво Ла-Корунья» за 12 миллионов евро.

21 апреля 2004 года, в полуфинале Лиге чемпионов против прежней команды «Порту», Жорже был удалён с поля арбитром Маркусом Мерком за пинок Деку.

За Андраде следили ведущие клубы Европы, включая «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Барселону», «Валенсию» и Интернационале, но закончилось всё подписанием контракта с туринским «Ювентусом» летом 2007 года. В матче против «Ромы», Андраде порвал крестообразные связки колена и пропустил весь сезон 2007/08. Осенью 2008 года у португальца случился рецидив травмы, возможно поставивший крест на его дальнейшей футбольной карьере и 8 апреля 2009 года «Ювентус» расторг контракт с Андраде. В феврале 2010 года был на просмотре в «Малаге» и «Торонто», но ни с одним не заключил контракт.

Международная карьера 
Андраде дебютировал в национальной сборной в апреле 2001 года, а в Лиге чемпионов сезона 2001/02 года Жорже провёл 12 матчей за «Порту», больше чем кто-либо из его одноклубников.

Андраде был игроком сборной Португалии в 2002 году на чемпионате мира и в 2004 году на чемпионате Европы. Жорже забил три гола в 50 официальных матчах за сборную.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль в Gazzetta dello Sport
 Профиль на FootballDatabase

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Атлетико» Лиссабон